Maria van Évreux (1330-1347), echtgenote van koning Peter IV van Aragón en koningin van Aragón van 1338 tot 1347
Maria van Évreux (1303-1335), een dochter van Lodewijk van Évreux en van Margaretha van Artesië